Aulo Gabinio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:
 Aulo Gabinio.— Político y militar, cónsul en el año 58 a. C.
 Aulo Gabinio (cuestor).— Militar en la provincia romana de Sicilia.
 Aulo Gabinio (pretor).— Pretor antes del año 90 a. C.
 Aulo Gabinio (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe en el año 139 a. C.
 Aulo Gabinio (tribuno militar).— Tribuno militar en el año 86 a. C.
 Aulo Gabinio Capitón.— Équite.
 Aulo Gabinio Secundo.— Cónsul suffectus en época julio-claudia.
 Aulo Gabinio Sisenna.— Hijo del consular Aulo Gabinio.